Butchart ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Butchart (* 1991), schottischer Leichtathlet
 Bill Butchart (1933–2019), australischer Mittelstreckenläufer
 Cuthbert Strachan Butchart (1876–1955), britischer Golfspieler, Ausrüstungsfabrikant und Golfplatzarchitekt
 Harvey Butchart (1907–2002), US-amerikanischer Mathematiker
 Ian Butchart (* 1960), Cricketspieler aus Simbabwe